Roy Hamilton (1929-1969), cantante statunitense
 Roy Lee Hamilton (n. 1957), cestista statunitense